Els Pipínids foren un llinatge de la noblesa franca d'Austràsia en el qual diversos membres es van dir Pipí. Estrictament designa la família de Pipí de Landen, en línia agnàtica, és a dir masculina. Després del matrimoni de l'arnulfià Ansegisel amb la pipínida Begga, els arnulfians foren sovint anomenats impròpiament pipínids.

Genealogia

Vegeu també 
 Dinastia merovíngia

Bibliografia 
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, París, 1983 (réimpr. 1997), 490 p. () 
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, París, 1989, 170 p. () 
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), ed. Patrick van Kerrebrouck, 1993 () 
 Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999 () 
 Michel Mourre, Le Petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle, Éditions Bordas, abril 2007 ()